Пакистан участвовал в 12 из 20 Игр Содружества, начиная с 1954 года. Лучшим результатом пакистанских спортсменов стало 4 место на соревнованиях в австралийском Перте в 1962 году. Между 1972 и 1989 годами Пакистан не участвовал в Играх, так как был временно исключён из Содружества.

Статистика

Медали по видам спорта 

Источник:

См. также 
 Пакистан на Олимпийских играх
 Пакистан на Азиатских играх
 Пакистан на Паралимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Pakistan — Medals Tally by Games 

Спорт в Пакистане
Страны на Играх Содружества